Az 1963-as őszi labdarúgó bajnokságot a Győri Vasas ETO nyerte a Honvéd és a Ferencváros előtt. Az MLSZ naptári év szerinti bajnokságot indított 1964-től, ezért csak fél éves volt a bajnokság. Igen szoros lett a végeredmény, hármas holtverseny alakult ki, jobb gólaránnyal lett bajnok a győri csapat. Második vidéki csapatként lettek bajnokok, az első 1943-44-ben a Nagyváradi AC volt. Sikerüket az erős védekezésnek köszönhették, hiszen mindösszesen 7 gólt kaptak de nem is sokkal többet rúgtak (20 gól).

Sem kieső sem pedig feljutó nem volt.

Az NB II. elnevezése NB I. B lett.

A végeredmény 

A bajnok Győri Vasas ETO játékosai
Barna Sándor (7) – Koós László (8), Orbán Árpád (6), Tamás László (11) – Palotai Károly (13), Máté János (12) – Szaló József (8), Korsós István (13), Orosz László (12), Povázsai László (11), Keglovich László (13).
Játszott még: Kiss Zoltán (7), Szániel János (6), Tóth László k. (6), Gláser József (4), Adrigán Zoltán (3), Morvay Lajos (2), Izsáki László (1).
Edző: Hidegkuti Nándor
Az ezüstérmes Budapesti Honvéd játékosai
Takács Béla (13) – Dudás Zoltán (13), Marosi László (12), Mihalecz Boldizsár (13) – Tussinger Antal (13), Nógrádi Ferenc (13) – Nagy György (13), Kotász Antal (10), Tichy Lajos (12), Komora Imre (11), Katona Sándor (13).
Játszott még: Nagy Antal (5), Balogh Károly (2).
Edző: Kispéter Mihály
A bronzérmes Ferencváros játékosai
Aczél László (13) – Novák Dezső (10), Páncsics Miklós (10), Dalnoki Jenő (11) – Vilezsál Oszkár (10), Perecsi Tibor (13) – Fenyvesi József (10), Varga Zoltán (4), Albert Flórián (12), Rákosi Gyula (10), Fenyvesi Máté (13).
Játszott még: Havasi Sándor (5), Juhász István (4), Mátrai Sándor (4), Rátkai László (3), Kökény József (2), Galambos Antal (1).
Edző: Mészáros József

Kereszttáblázat

Fordulók 

1–3. forduló

4–6. forduló

7–9. forduló

10–12. forduló

13. forduló
|}

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyarlabdarugobajnoksag 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok